Igor Sergueïevitch Yanovski (en ), né le 3 août 1974 à Ordjonikidzé (aujourd'hui Vladikavkaz) est un footballeur russe qui joue au poste de défenseur. Il est aujourd'hui retraité du football professionnel.

Biographie

Statistiques

Équipe nationale 
 6 sélections en équipe olympique de Russie en 1994 et 1995 
 32 sélections et 1 but en équipe de Russie entre 1996 et 2003

Palmarès 
 1995 : Champion de Russie avec l'Alania Vladikavkaz
 2000 : Finaliste de la Coupe de la Ligue avec le PSG
 2002 : Vainqueur de la Coupe de Russie avec le CSKA Moscou
 2003 : Champion de Russie avec le CSKA Moscou

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du Paris Saint-Germain
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Joueur de LB Châteauroux
Naissance à Ordjonikidze
Naissance en août 1974